

Legenda

Ludowa Republika Beninu

Republika Beninu

Zobacz też 
Lista gubernatorów kolonialnych Dahomeju
Wiceprezydenci Beninu
Premierzy Beninu

Bibliografia 
 Rulers.org